Ляв съюз за чиста и свята република е политическа коалиция основана на 23 май 2021 г. от четири политически партии. Това са Социалистическа партия „Български път“ с председател проф. Ангел Димов, политическата партия Българска прогресивна линия с председател Красимир Янков, политическата партия Възраждане на Отечеството с лидер Николай Малинов и политическата партия Партия на българските комунисти с лидер Иван Пенчев. Председател на коалицията е Иван Атанасов, а организационен секретар е Жан Виденов.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 

На парламентарните избори през юли 2021 г. участва с бюлетина № 17, със листи във всички многомандатни избирателни райони на страната.

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, коалицията получава 0,38 % подкрепа (или 10 309 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. (по избирателни райони):

Вижте още 

 Списък на политическите коалиции в България

Източници 

Политически коалиции в България
Основани в България през 2021 година